Wirtinger:
 Wilhelm Wirtinger (1865 - 1945), un mathématicien autrichien ;
 l’inégalité de Wirtinger ;
 l’inégalité de Poincaré-Wirtinger.

Patronyme allemand